Little Claylick Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Little Claylick Creek (Green River), Kentucky 
 Little Claylick Creek (Claylick Creek), Ohio